Команда Ірландії бере участь в літніх Олімпіадах з 1924 року й у зимових з 1992 року. Олімпійська рада Ірландії була утворена 1922 року. 

Існує диспут щодо назви команди. МОК вживає назву Ірландія, хоча команда представляє не острів, а Республіку Ірландію. Північна Ірландія є частиною Сполученого королівства.

Таблиці медалей

Медалі літніх Ігор

Медалі за видами спорту 
Станом на 2008 рік.

Посилання 
 НОК Ірландії 

Країни на Олімпійських іграх
Ірландія на Олімпійських іграх